Leopoldina – diminutivo femminile del nome proprio di persona italiano maschile Leopoldo
Leopoldina – tipologia di casa colonica presente prevalentemente in Valdichiana
Leopoldina – comune dello stato del Minas Gerais, Brasile
Leopoldina – genere di lepidotteri della famiglia delle Erebidae
893 Leopoldina – asteroide della fascia principale
Accademia Cesarea Leopoldina – accademia delle scienze tedesca
 Soprannome del Codice leopoldino, codice penale del Granducato di Toscana emanato nel 1786 sotto il regno di Pietro Leopoldo d'Asburgo

Altri progetti